Nikołajewsk – miasto w Rosji w obwodzie wołgogradzkim
 Nikołajewsk nad Amurem – miasto w Rosji w Kraju Chabarowskim
 Nikołajewsk – dawna nazwa miasta Bautino (Kazachstan)
 Nikołajewsk – dawna nazwa miasta Pugaczow w Rosji w obwodzie saratowskim